Саманта Стронг () настоящее имя Самона Сьюзен Шилдс (, ) — бывшая американская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards, член Зала славы AVN.

Биография 
Родилась 9 июня 1967 года в Сиэтле. Дебютировала в порноиндустрии в 1986 году, в возрасте около 19 лет. Первая сцена — в фильме Merry X-Miss. Первая сцена анального секса — в фильме Sam's Fantasy.

Снималась для таких студий, как Western Visuals, Vivid Entertainment, VCA Pictures, Sin City, CDI Home Video и других. В 1988 году получила премию AVN Awards как лучшая новая старлетка. В 1995 году была включена в Зал славы AVN.

В 1998 году была нанята Деннисом Хофом на работу в Moonlite BunnyRanch, легальный бордель в Неваде.

Ушла из индустрии в 2002 году, снявшись в 193 фильмах.

Награды 
 1988 AVN Awards — лучшая новая старлетка
 1995 — включена в Зал славы AVN

Личная жизнь 
У Саманты были отношения с писателем и полицейским информатором Джимми Кином, который помог полиции в получении признания от серийного убийцы Ларри Холла.

Избранная фильмография 
 Merry X-Miss (1986)
 Deep Throat II
 Backside to the Future II (1987)
 Girls of Double D 2 (1987)

Примечания

Ссылки 
 Samantha Strong: We Remember, an interview with John Bowen by Gene Ross
 Samantha Strong на Internet Adult Film Database (IAFD)
 Samantha Strong на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Члены Зала славы AVN
Vivid Girls